La rivière Gibbon (Gibbon River, en anglais) est une rivière située dans le Wyoming, aux États-Unis.

C'est une rivière traversant le Parc national de Yellowstone. C'est un affluent de la rivière Madison, elle même un affluent du Missouri.

Références

Bibliographie 
  Source and fate of inorganic solutes in the Gibbon River, Yellowstone National Park, Wyoming, USA. II, Trace element chemistry, RB McCleskey, DK Nordstrom, DD Susong, Journal of volcanology, 2010.

Liens externes 

Cours d'eau au Wyoming